Janin Hammerschmidt (* 24. Oktober 1989) ist eine deutsche Sportlerin, die als Profibiathletin im Zoll Ski Team Wettkämpfe bestritt.

Leben 
Im Zeitraum von 2008 bis 2013 bestritt sie für das Nationalteam Deutschland Wettkämpfe in der IBU. Seit 2013 arbeitet sie als Zollbeamtin am Flughafen München.

Sportliche Erfolge 
Folgende Erfolge verzeichnet Janin Hammerschmidt im Skilanglauf:

 2-fache Juniorenweltmeisterin
 Mehrfache deutsche Meisterin
 Sportlerin des Jahres im Hochsauerlandkreis
 Deutschland Pokal Gesamtsiegerin

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1989
Frau
Sportler (Deutschland)